Красноба́ев (Красноба́ева) — русская фамилия. Известные носители:

 Краснобаев, Борис Ильич (1923—1983) — советский историк, исследователь отечественной истории и культуры XVIII в., руководитель лаборатории истории русской культуры исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент.
 Краснобаев, Василий Алексеевич (1922 г. р.) — Герой Социалистического Труда, главный агроном совхоза им. Тимирязева, Джанкойский район, Крым
 Краснобаев, Константин Васильевич (род. 1941) — доктор физико-математических наук, профессор МГУ; главный научный сотрудник Института Космических Исследований РАН.
 Краснобаев, Николай Иванович (1900 — ?) — советский военный деятель, полковник (1939 год).
 Краснобаев, Нил Иванович (1910—2004) — советский хозяйственный и государственный деятель, начальник Западного округа железных дорог, затем Прибалтийской железной дороги, изобретатель.
 Краснобаев, Тимофей Петрович (1865—1952) — один из основоположников детской хирургии, академик Академии медицинских наук СССР (1945).
 Краснобаев, Юрий Петрович (род. 1962) — российский учёный-энтомолог, директор Жигулёвского заповедника.

Краснобаева 
 Краснобаева, Александра Петровна — работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Краснобаева, Прасковья Сидоровна (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Краснобаева, Татьяна Владимировна (род. 1979) — мастер спорта России международного класса по тэквондо.